Ferencvárosi Torna Club – società polisportiva ungherese 
 Ferencvárosi Torna Club – squadra di calcio maschile dell'omonima polisportiva ungherese 
 Ferencvárosi Torna Club – squadra di calcio femminile dell'omonima polisportiva ungherese 
 Ferencvárosi Torna Club – squadra di calcio a 5 dell'omonima polisportiva ungherese 
 Ferencvárosi Torna Club – squadra di pallanuoto dell'omonima polisportiva ungherese